De naam Thales kan betrekking hebben op meerdere zaken:
 Stelling van Thales (rechten), een meetkundige stelling genoemd naar Thales van Milete
 Stelling van Thales (cirkels), een andere meetkundige stelling genoemd naar Thales van Milete
 Thales van Milete, filosoof 
 Thales Groep, een wereldwijde fabrikant van onder andere radarinstallaties.